Antoni Brzozowski (1805–1890) – działacz religijno-społeczny
 Antoni Brzozowski (ur. 1885) – działacz niepodległościowy, 19 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Antoni Brzozowski (1888–1940) – major uzbrojenia Wojska Polskiego, inżynier, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Antoni Brzozowski (1896–1940) – kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Antoni Brzozowski (1900–1957) – plutonowy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, wioślarz, olimpijczyk z Paryża (1924)
 Antoni Brzozowski (1952–2007) – sportowiec, kulturysta

Przypisy